

Ж'є — муніципалітет у департаменті Верхня Савойя

Ж'є — громада в кантоні Во